Влади́мир Па́влович Жа́риков (18 ноября 1931, Конотоп — 13 февраля 2020, Златоуст) — советский и российский , член Союза художников РСФСР (1967), первый лауреат и дважды лауреат городской премии имени И. Н. Бушуева (1990, 1993), почётный гражданин Златоуста (1994), Заслуженный художник Российской Федерации (1998)

Биография 
Окончил Киевское училище прикладных искусств (1952) и скульптурный факультет Харьковского художественного института. С 1958 г. живёт в Златоусте.

Жариков — автор монументальных произведений: памятников красногвардейцам в селе Куваши (1960, в соавторстве с Б. Волковым), юным борцам за власть Советов (1963, в соавторстве с Б. Волковым), М. А. Ульяновой (1968), основателю златоустовской гравюры на стали И. Н. Бушуеву (1990), композиции «1903 год» и других, находящихся в Златоусте. В станковой скульптуре Жарикова особое место занимают работы, посвященные вечным темам искусства: женщине-матери и детям.

Заметное отражение в творчестве Жарикова нашли Златоуст, его история. В разные годы скульптор создал портреты П. П. Аносова, И. Н. Бушуева, Героя Советского Союза И. М. Мельнова, сталеваров А. Сейфуллина и А. Петракова; чеканки «Первостроители Златоуста», силуэтную композицию дорожный знак «Златоуст» на перевале через Уральский хребет, декоративную скульптуру «Крылатый конь» около главпочтамта, разработал герб Златоуста.

Жариков использует для своих произведений различные материалы: мрамор, тонированный гипс, дерево, шамот, медь, латунь, алюминий, бетон. Работы скульптора экспонировались на городских, областных, республиканских выставках. Произведения Жарикова украшают улицы и площади Златоуста, интерьеры общественных зданий, хранятся в музеях Златоуста и других городов.

Умер 13 февраля 2020 года после продолжительной болезни.

Ссылки 
 ЖАРИКОВ Владимир Павлович «Златоустовская энциклопедия» 
 А. Гарницкая «Кто создал герб города?»

Примечания 

Почётные граждане Златоуста
Выпускники Харьковской государственной академии дизайна и искусств